Марк Уильямс:
 Уильямс, Марк (род. 1959) — английский актёр.
 Уильямс, Марк (род. 1975) — валлийский профессиональный игрок в снукер.
  (род. 1970) — североирландский футболист.
 Уильямс, Марк (род. 1966) — южноафриканский футболист.